В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Florida 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Кеті Джордан і Елізабет Смайлі виграли титул, у фіналі перемігши пару Світлана Чернєва і Лариса Нейланд 6-4, 7-6.

Сіяні пари 

 Кріс Еверт /  Венді Тернбулл (2-ге коло)
 Кеті Джордан /  Елізабет Смайлі (чемпіонки)
 Джо Дьюрі /  Гана Мандлікова (чвертьфінал)
 Бетсі Нагелсен /  Шерон Волш-Піт (півфінал)

 Алісія Молтон /  Пола Сміт (1-ше коло)
 Розалін Нідеффер /  Кеті Горват (чвертьфінал)
 Крістіан Жоліссен /  Марселла Мескер (2-ге коло)
 Джиджі Фернандес /  Мартіна Навратілова (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Virginia Slims of Florida